Red Boys Elzestraat is een Belgische voetbalclub uit Elzestraat, een gehucht van Sint-Katelijne-Waver. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4336 en heeft rood en wit als kleuren.

Geschiedenis 
De club sloot zich in 1945 aan bij de Belgische Voetbalbond en ging er in de provinciale reeksen spelen.

RB Elzestraat bleef er de volgende decennia spelen in de lagere provinciale reeksen, in Derde en Vierde Provinciale (Kelder klasse).

Resultaten

Externe links 
 https://web.archive.org/web/20141105071432/http://www.rbelzestraat.be/

Elzestraat
Sport in Sint-Katelijne-Waver
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)